Морозе́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Морозенко Євген Сергійович — український футболіст.
 Морозенко Євгеній Вадимович — український державний і громадський діяч, народний депутат України.
 Морозенко Марія Миколаївна — українська поетеса, член Національної спілки письменників України.
 Морозенко Михайло Олексійович — радянський військовослужбовець, Герой Радянського Союзу.
 Морозенко Павло Семенович — радянський актор театру і кіно, Заслужений артист УРСР.
 Морозенко Станіслав — народний герой, якому присвячена народна українська пісня «Ой Морозе, Морозенку…».

Українські прізвища
Прізвища на -енко